Барри Алан Педерсон (род. , Биг Ривер, Саскачеван, Канада) — канадский хоккеист, центрофорвард, в течение 12 сезонов выступал в Национальной Хоккейной Лиге с 1980 по 1992 годы. Двукратный участник матча всех звёзд НХЛ. Обладатель Кубка Стэнли 1991 года в составе «Питтсбург Пингвинз».

Игровая карьера 
Барри Педерсон был выбран на драфте НХЛ 1980 года в первом раунде под 18-м номером клубом «Бостон Брюинз».

Он дебютировал в НХЛ в сезоне 1981/82 года, забив 44 гола и набрав 92 очка. Занял второе место вслед за Дэйлом Хаверчуком в голосовании за «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона).

В следующем сезоне 1982/83 Педерсон забил 46 голов и набрал 107 очков. Он стал лидером «Брюинз» по числу передач и очков и занял пятое место в лиге в споре бомбардиров. В плей-офф занял третье место по голам (14) и очкам (32), но тем не менее его клуб не дошел до финала, уступив в финале Восточной конференции будущему победителю «Нью-Йорк Айлендерс».

Педерсон продолжил бить личные рекорды и в своём третьем сезоне 1983/84, набрав 116 очков (39+77). По голевым передачам он занял третье место в НХЛ в регулярном чемпионате, уступив только Уэйну Гретцки и Полу Коффи. В том же году он играл в своем втором подряд матче всех звезд НХЛ.

Летом 1984 года у Барри диагностировали доброкачественную опухоль в плече. В сезоне 1984/85 он сыграл только 22 игры, набрав 12 очков. Затем ему была сделана вторая операция с удалением части плечевой мышцы, и оставшуюся часть сезона Педерсон пропустил.

Педерсон вернулся в состав «Бостона» в сезоне 1985/86, но уже не выступал на прежнем уровне. Он набрал 76 очков (на 40 очков меньше результата, достигнутого два года назад). В конце сезона генеральный менеджер «Бостона» Гарри Синден обменял Педерсона в «Ванкувер Кэнакс» на Кэма Нили и выбор в первом раунде драфта 1987 года, который «Брюинз» использовали, взяв Глена Уэсли.

В первых двух сезонах в «Ванкувере» Педерсон дважды набирал более 70 очков, оба раза отдав по 52 результативные передачи. В сезоне 1988/89 его результативность снизилась до 15 голов и 41 очка, при этом он пропустил почти 20 игр из-за травмы. После 16 игр в следующем сезоне «Кэнакс» обменяли его в «Питтсбург Пингвинз». За два неполных сезона в «Питтсбурге» Барри набрал всего 36 очков, но при этом в сезоне 1990/91 был частью чемпионской команды, завоевавшей Кубок Стэнли.

Летом 1991 Педерсон подписал контракт с «Хартфорд Уэйлерс», но сыграл за них всего 5 матчей. Сезон он доигрывал в «Бостоне» и в возрасте 31 года завершил хоккейную карьеру.

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Игроки «Виктория Кугарз»
Игроки «Хартфорд Уэйлерз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Задрафтованные ХК «Бостон Брюинз»